Vasile Hossu se poate referi la:
 Vasile Hossu (1866-1916), episcop greco-catolic de Lugoj și de Gherla
 Vasile Hossu (1919-1997), episcop greco-catolic de Oradea Mare